Coppa Intercontinentale 2004 – edizione del torneo internazionale di calcio per club
 Coppa Intercontinentale 2004 – edizione del torneo internazionale di calcio a 5 per club
 Coppa Intercontinentale 2004 – edizione del torneo internazionale di hockey su pista per club